Heinrich von Reventlow ist der Name folgender Personen:

* Heinrich von Reventlow (Propst) (1678–1732), deutscher Hofrat und Probst von Uetersen
 Heinrich von Reventlow (Generalmajor) (1763–1848), deutscher Generalmajor
 Heinrich von Reventlow (Amtmann) (1796–1842), deutscher Amtmann
 Heinrich von Reventlow-Criminil (1798–1869), deutscher Verwaltungsjurist und Politiker